Маршовице — наименование населённых пунктов.

Польша 
Маршови́це ():
 Маршовице — село в Величском повяте Малопольского воеводства;
 Маршовице — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Маршовице — село в Олавском повяте Нижнесилезском воеводства;

Чехия 
 Маршовице — село в районе Бенешовю